Majapahit – buddyjskie królestwo na Jawie założone w 1293, rozpadło się w 1550 roku.

Złoty wiek przeżywało w XIV w., według niektórych uczonych obejmowało wtedy obszary dzisiejszej Indonezji (Sumatra, Borneo, Celebes, Małe Wyspy Sundajskie) i część Malezji (Półwysep Malajski), według innych terytorium ograniczało się do wschodniej Jawy i Bali. Do rozpadu na początku XVI w. przyczyniły się walki dynastyczne. Stolicą królestwa był , w powiecie Mojokerto na wschodniej Jawie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia Majapahitu 
 

Historia Indonezji
Historia Malezji
Hinduizm w Indonezji
Państwa historyczne w Azji